SMER peut être :

L'abréviation de Société mutualiste étudiante régionale
Le parti politique slovaque social-démocrate SMER (Smer signifie direction en slovaque)